Letorzec är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aristide Letorzec (1808–1848)  fransk skådespelare
 Pierre-Constant Letorzec (1798–1857),  fransk upptäcktsresande

Franska efternamn